{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = L'Îlet perdu
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 14
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}L'Îlet perdu est la quatorzième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Univers

Résumé 
À Mascate, Tif et Tondu ont le bonheur de se voir léguer un yacht. Pour tout équipage, ils trouvent quatre gibiers de potence, qu'il faut d'abord faire dessoûler (ainsi que Tif), puis forcer à s'appliquer. Après quelques jours de croisière, le yacht est coulé par un chasseur-bombardier japonais alors que la guerre est finie ! L'équipage abandonne Tif et Tondu qui se sauvent de justesse sur un radeau.

Ils atterrissent sur une île sauvage, peuplée de tarsiers, de crabes géants… et d'un ex-officier japonais qui coule les bateaux pour protéger sa retraite. Réduits en esclavage par le criminel de guerre et ses deux serviteurs, ils parviennent à assommer leur gardien avec leurs boulets, puis ils s'emparent de l'avion pour aller prévenir les autorités.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le notaire qui leur remet le yacht
 Les quatre voyous
 L'officier japonais et ses serviteurs

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949